Le Baiser du cobra est le vingtième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé et dessiné par Bédu. Ce sera le dernier qu'il aura signé, avant la reprise en 2003 par Bob de Groot et Michel Rodrigue.

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 1995